Ostrobotnia puede referirse a varias entidades administrativas finlandesas:

 Región de Ostrobotnia (2009-presente)
 Región de Ostrobotnia del Norte
 Región de Ostrobotnia del Sur
 Región de Ostrobotnia Central
 Provincia de Ostrobotnia (provincia histórica sueca, 1634-1775)